Lee Man-hee peut désigner :

 Lee Man-hee, gourou coréen ;
 Lee Man-hee, réalisateur coréen.